Calonne steht für:
 Calonne, Ort in der belgischen Gemeinde Antoing
 Calonne (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Touques
 Calonne-Ricouart, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Calonne-sur-la-Lys, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Calonne ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alexandre de Calonne (1734–1802), französischer Staatsmann
 Jacques Calonne (1930–2022), belgischer Komponist und Maler